Shanghai Masters 2012 (Bank of Communication Shanghai Masters) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 17 och 23 september 2012 i Shanghai Grand Stage i Shanghai, Kina. Totala prispotten var 410 000 GBP, varav 75 000 gick till segraren. John Higgins vann turneringen efter att ha slagit Judd Trump i finalen med 10–9.

Kval
Kvalet spelades mellan 24 och 27 juli 2012. De 16 vinnarna gick vidare till huvudturneringen där de 8 lägst rankade först fick spela en inledande omgång mot 8 kinesiska wild cards.

Wild card-omgång
De åtta lägst rankade av de spelare som kvalificerat sig för turneringen fick spela en wild card-omgång mot åtta kinesiska spelare. Vinnarna kvalificerade sig för huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Källor
snooker.org

2012 i Kina
Snookersäsongen 2012/2013
2012